

Muzyka 
 Ignite – amerykański zespół muzyczny
 „Ignite” – singel Alana Walkera z gościnnym udziałem K-391
 „Ignite” – singel K-391 z gościnnym udziałem Alana Walkera, Julie Bergan i Seungria
 „Ignite” – singel Eir Aoi
 Ignite – album zespołu Shihad